Svan puede estar haciendo referencia a:

 Los esvanos, subgrupo étnico georgiano.
 El idioma esvano, idioma del grupo caucásico meridional.